Loon hace referencia a varios artículos:

Ciencias
Google Loon, proyecto experimental de Google para proporcionar acceso a internet en zonas rurales y remotas utilizando globos de helio.
Gaviiformes, conocidos vulgarmente como Gavias o colimbos, orden de aves acuáticas.

Lugares
Loon Lake (Washington), área no incorporada en el condado de Stevens, estado estadounidense de Washington.

Personas
Loon, rapero estadounidense.